Bubon garganicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Bubon garganicus ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
garganicus